Jing-čou může být:

 Jing-čou (An-chuej) () – městský obvod v provincii An-chuej

 Jing-čou () – čínský mytologický ostrov nesmrtelných
 Jingčouský ekologický park () v Kantonu

 Jing-čou (), v 6. až 20. století kraj a později prefektura v moderní provincii An-chuej s centrem v dnešním Fu-jangu
 Jing-čou (), v 9. až 20. století kraj a později prefektura v moderní provincii Šan-si s centrem v dnešním okrese Jing
 Jing-čou (), v 6. až 13. století kraj v moderní provincii Chu-pej s centrem v dnešním Čung-siangu
 Jing-čou (), v 5. až 12. století kraj v moderní provincii Che-pej s centrem v dnešním Che-ťienu
 Jing-čou (), v 6. až 10. století kraj v moderní provincii Liao-ning s centrem v dnešním Čchao-jangu
 Jing-čou (), v 10. až 12. století kraj v moderní provincii Kuang-tung s centrem v dnešním Jing-te